Замок Бёрнчёрч () — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Килкенни. Сейчас это памятник истории и архитектуры Ирландии национального значения. Замок построен в норманнском стиле в XV веке. Представляет собой замок типа башня-дом с дополнительной надвратной круглой башней.

История 
Замок принадлежал аристократической семье Фитцджеральд. Десмонды владели этим замокм с XV века до 1817 года. Замок стоит на расстоянии 4 миль к юго-западу от города Килкенни, и в 6 км от замка Баллибер, недалеко от поселка Каффесгрейндж и приората Келлс. Замок расположен на землях Бёрнчёрч баронства Шиллелогер.

В давние времена замок состоял из двух башен и стены, окружавшей двор замка. Основная башня имела 6 этажей, и огромное количество проходов с комнатами внутри. Был когда-то большой зал, который был прикреплен к основной башни. Теперь от большого зала не осталось и следа. Сохранились старые рисунки замка, на которых изображены дополнительные здания, которые сейчас не существует. В замке есть многочисленные узкие комнаты скрытые в стенах, в том числе есть «секретное комната» на 4 этаже. Сохранились лестница, соединяющая этажи и ведут к маленькой башни, сохранились бойницы, камин с резьбой, высокий дымоход. Округлый дымоход несколько раз перестраивался. По конструкции замок несколько напоминает замок Клэр. Зубчатые стены построены в ирландском стиле.

См. также 
 Список замков Ирландии

Источники 
 County Kilkenny National Monuments in State Ownership/Guardian Dáil Éireann — Volume 488 — 24 March 1998. Written Answers. — National Monument.
 Appendix — Kilkenny County Council development plan. National monuments protected by the State under the Monuments Acts, 1930, 1954 (Amended 1987)
 (Forde-Johnston 1979, p. 200)
 Johnson, Paul (1981), Ireland: a history from the twelfth century to the present day, HarperCollins Publishers, ISBN 978-0-586-05453-6.
 Forde-Johnston, James L. (1979), Great medieval castles of Britain.

Ссылки 
 Go Ireland — Burnchurch Castle
 Tourist Images and Tour of Irish Castles
 History — The Barrons, or Fitzgeralds, of Burnchurch
 Old Image — Edwin Rae Collection (Digital Image Collection), Image and more Images

Замки графства Килкенни
Национальные памятники в графстве Килкенни
Руины замков в Ирландии
Замки, построенные в XV веке